Pascal Rohn est un footballeur professionnel français.

Né le  à Colmar, il arrive au FC Mulhouse en 1985. Il y restera jusqu'en 1992, connaissant notamment la saison en D1, où il joue six matchs. Il termine sa carrière aux FCSR Haguenau. 

Présent en sélection nationale depuis 2003, il est actuellement entraîneur des gardiens de l’équipe de France des U19.

Carrière

Notes et références

Liens externes 
 

Gardien de but français de football
Gardien de but du Football Club de Mulhouse
Naissance en avril  1962
Naissance à Colmar